Flinck ist der Familienname folgender Personen:

 Govaert Flinck (1615–1660), niederländischer Genre-, Historien- und Porträtmaler und Zeichner
 Karl Evert Flinck (1915–2015), schwedischer Botaniker und Industrieller bei Findus